Гладышево — название населённых пунктов.

Россия 
 Гладышево — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Гладышево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Гладышево — село в Мишкинском районе Курганской области.
 Гладышево — бывшая деревня, вошедшая в состав города Москвы в 1960 году.
 Гладышево — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Гладышево — село в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Гладышево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Гладышево — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Гладышево — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Гладышево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.